Елена Владимировна Вановская (род. 26 июня 1946) — советская и российская актриса, педагог по сценической речи. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2010).

Биография 
В 1968 году окончила Московское театральное училище им. М. С. Щепкина (курс В. И. Коршунова). В 1970-е годы служила актрисой в Александринском театре.

Преподает сценическую речь в Санкт-Петербургском государственном университете. 

Доцент кафедры театрального искусства. 

Почетный работник высшего профессионального образования. 

Член союза театральных деятелей (с 1977).

Автор более 50 публикаций по театральной педагогике и риторике.

Творчество 
роли
 «Болдинская осень» А. С. Пушкина (фильм-спектакль, постановка Г. Смольянинова; 1974) — Наталья Гончарова
 «Каменный гость» А. С. Пушкина (фильм-спектакль «Маленькие трагедии», постановка Леонида Вивьена, Антонина Даусона, Леонида Пчёлкина; 1971) — Дона Анна
 Старосветские помещики (фильм-спектакль; 1979)
 «Годы странствий» А.Арбузова (фильм-спектакль, постановка Игоря Горбачёва, Бориса Лёскина; 1968) — Ольга
 «Руины стреляют» (военный фильм-сериал, режиссёр Виталий Четвериков; 1970, 1971, 1972) — Ирма

Награды 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (11 августа 2010 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Примечания 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры и актрисы Александринского театра
Члены Союза театральных деятелей России
Преподаватели Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета